Парсифаль (Парцифаль, Персеваль):

 Парцифаль — рыцарь, герой средневекового куртуазного эпоса; персонаж многих литературных и музыкальных произведений.
 «Персеваль, или Повесть о Граале» - (1180-е годы) рыцарский роман Кретьена де Труа.
 «Парцифаль» (первая четверть XIII века) — рыцарский роман в стихах Вольфрама фон Эшенбаха.
 «Парсифаль» (1882) — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Кинематограф
 «» — название ряда фильмов.